Howard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hildegarde Howard
 Grace Elizabeth Howard
 John Eliot Howard
 Leland O. Howard
 Richard Alden Howard
 Samuel D. Howard